Németország
Lohmen, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Lohmen, település Szászország tartományban